Масса́лия:
 Массалия (город) — античная колония, находившаяся на месте современного Марселя.
 (20) Массилия — астероид.